

Patronyme 

 Étienne de Szolc-Rogoziński (1861-1896), explorateur polonais.
 Jacob Rogozinski (1953-), philosophe français.

Toponyme 

 Rogoziński Most, village de Pologne, dans le powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie.